HFA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto U. Michaeli, Haifa, Israele